Liman je lahko:
 liman (geologija), vrsta rečnega ustja
 Liman, Novi Sad, mestna četrt Novega Sada v Srbiji
 Liman, Ukrajina, mesto v Donecki oblasti v Ukrajini
 Liman, Rusija, mesto v Astrahanski oblasti v Rusiji
 Liman, Azerbajdžan, mesto v Lenkoranskem rajonu v Azerbajdžanu